Ла-Рош-де-Рам (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Л’Аржантьер-ла-Бессе. Округ коммуны — Бриансон.

Код INSEE коммуны — 05122.

Население

Экономика 
Есть завод по производству кальция и стронция.

В 2007 году среди 483 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 336 были экономически активными, 147 — неактивными (показатель активности — 69,6 %, в 1999 году было 68,0 %). Из 336 активных работали 309 человек (182 мужчины и 127 женщин), безработных было 27 (15 мужчин и 12 женщин). Среди 147 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 47 — пенсионерами, 58 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Лоран
 Озеро Ла-Рош

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки